Rehe (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Rehe (provincie), een voormalige provincie van China
Stephanie Rehe, een Amerikaanse tennisspeelster